Turbulência, conceito físico
 Turbulence (espionagem), projeto de tecnologia da informação dos Estados Unidos
 Turbulence, álbum da banda Monoral

Cinema
 Turbulência (1997), filme com Ray Liotta e Lauren Holly (no original, Turbulence)
 Turbulência (2016), filme brasileiro com Monique Alfradique e Juliana Alves